Seán Treacy évoque :
 Seán Treacy (1895–1920), un membre de l'IRA durant la guerre d’indépendance irlandaise ;
 Seán Treacy (1923-2018), une personnalité politique irlandaise ;
 Seán Treacy (1965-), un hurler irlandais.